Ryegate désigne :

 Ryegate, une ville située dans le Montana ;
 Ryegate, une ville située dans le Vermont.

Reigate, une ville située dans le Surrey.